Friuli kan syfta på:
 Friuli – ett vidsträckt område i norra Italien, se Friulien
 Friuli-Venezia Giulia – en autonom region i nordöstra Italien vid Adriatiska havet
 Hertigdömet Friuli – ett hertigdöme i Italien på 700-talet
 Stadio Friuli – en fotbollsstadion i Udine i Italien
 Jordbävningen i Friuli 1976 – en jordbävningen i nordöstra Italien 1976